Цветан Минков може да се отнася за:
 Цветан Минков (1891 – 1967), български писател и литературен критик
 Цветан Минков – Моряка (1941 – 2002), български поет